Нуль (від лат. nullus — ніякий):

 Нуль (число) — матем. дійсне число, від додавання якого число не змінюється.
 Нуль (цифра) — цифра «0» для позначення числа нуль.
 Нуль або нульовий елемент математичної структури — нейтральний елемент відносно додавання.
 Нуль (рік) — нульовий рік.
 Нуль многочлена — те саме, що корінь многочлена.
 Нуль — перен. порожнє місце, нікчемність. Наприклад, «В науці ця людина нуль», «з нуля починати» і т. п.
 Нуль (шкала) — поділка шкали вимірювального приладу, від якого відраховуються значення вимірюваної фізичної величини. Наприклад, абсолютний нуль температури.
 Від'ємний і додатний нуль — нескінченно малі числа.
 Острів Нуль  — вигаданий острів у Гвінейській затоці, розташований в початковій точці відліку системи географічних координат, тобто в точці перетину екватора з нульовим меридіаном .

Див. також 
 O